

Sigle 
 Empire State University – università immaginaria di New York nell'universo Marvel Comics
 European Students'Union – unione delle associazioni studentesche universitarie d'Europa
 Electrostatic unit of charge (unità di carica elettrostatica, Statcoulomb) – unità di misura della carica elettrica nel sistema CGS elettrostatico

Codici 
 esu – codice ISO 639-3 della lingua yupik centrale

Mitologia 
Esu – antica divinità umbra
 Esu o Eshu – divinità della religione yoruba e dei culti sincretici afro-americani